Ángel Berni (1931-2017), footballeur paraguayen ;
 Antonio Berni (1905-1981), peintre argentin ;
 Francesco Berni (v.1497-1535), écrivain et poète italien ;
 Tommaso Berni (né en 1983), footballeur italien.

Voir aussi 

 Berni Rodríguez (né en 1980), un joueur espagnol de basket-ball.
 Poggio Berni, une commune italienne de la région Émilie-Romagne.